Bertoni ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrogio Bertoni (1811–1887), Schweizer Anwalt, Politiker und Tessiner Staatsrat und Ständerat (FDP) 
 Andrea Bertoni (1444–1483), italienischer Servit, Seliger
 Arnoldo de Winkelried Bertoni (1878–1973), paraguayischer Zoologe
 Augusto Bertoni (1818–1853), italienischer Poet und Politiker des Risorgimento
 Brenno Bertoni (1860–1945), Schweizer Hochschullehrer, Politiker, Forscher und Publizist 
 Daniel Bertoni (* 1955), argentinischer Fußballspieler
 Francesca Bertoni (* 1993), italienische Mittelstrecken- und Hindernisläuferin
 Ferdinando Bertoni (1725–1813), italienischer Organist und Komponist
 Flaminio Bertoni (1903–1964), italienischer Automobil-Designer, Bildhauer, Skulpteur und Architekt
 Franco Bertoni, italienischer Motorradrennfahrer
 Gaspar Bertoni (1777–1853), italienischer Ordensgründer und katholischer Heiliger
 Giulio Bertoni (1878–1942), italienischer Romanist
 Letizia Bertoni (* 1937), italienische Sprinterin
 Luigi Bertoni (1872–1947), schweizerisch-italienischer Anarchist, Autor und Typograf
 Mosè Bertoni (1857–1929), Schweizer Botaniker und Sprachforscher
 Remo Bertoni (1909–1973), italienischer Radrennfahrer
 Sergio Bertoni (1915–1995), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Wander Bertoni (1925–2019), österreichischer Bildhauer
 Xavier Bertoni (* 1988), französischer Freestyle-Skier